Det kanadensiska drakbåtslandslaget består av Kanadas bästa drakbåtspaddlare.

Seniorlandslaget

Lista över medaljer Kanada har tagit vid drakbåtsmästerskap.

ICF-VM

IDBF-VM

U24-landslaget

IDBF-VM

Se även 
Drakbåt
International Dragon Boat Federation
International Canoe Federation

Referenser

Noter 

Kanotsport
Drakbåt